Тхэбэк:
 Тхэбэк (город) — город в Южной Корее.
 Тхэбэк (горы) — горная гряда на Корейском полуострове.